Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2007 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 12 по 18 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Арно Клеман
 Парный турнир —  Мартин Дамм /  Радек Штепанек

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнований стал Николай Давыденко (№ 3 в мире на тот момент). Россиянин уже в первом раунде проиграл шведу Робину Сёдерлингу. Прошлогодний чемпион Арно Клеман защищал свой титул, но также во первом раунде проиграл пятому сеянному Давиду Ферреру. В финале турнира встретились француз Жиль Симон и киприот, посеянный под седьмым номером Маркос Багдатис. В итоге свой дебютный титул на соревнованиях ATP завоевал Симон, победивший в двух сетах. Помимо Давыденко в основном турнире принял участие еще один представитель России Михаил Южный, который смог дойти до четвертьфинала, где он проиграл Багдатису.

В парном турнире победу одержали французы Арно Клеман и Микаэль Льодра. В финале они обыграли первых номеров посева Даниэля Нестора Марка Ноулза, которые вышли в финал местных соревнований четвёртый год подряд (победить им удалось только в первом из серии финалов в 2004 году). Клеман выигрывает местные парные соревнования во второй раз (до этого в 2002 году совместно с Николя Эскюде). Чемпионы двух предыдущих розыгрышей Мартин Дамм и Радек Штепанек не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жиль Симон обыграл  Маркоса Багдатиса со счётом 6-4, 7-6(3).
 Симон выигрывает свой дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 Багдатис сыграл свой 2-й одиночный финал и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01= 
| RD1-team01= Жиль Симон
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=7
| RD1-team02= М. Багдатис
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=63
| RD1-score02-3= 

}}

 Парный турнир 
  Арно Клеман /  Микаэль Льодра''' обыграли  Даниэля Нестора /  Марка Ноулза со счётом 7-5, 4-6, [10-8].
 Клеман выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Льодра выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Франция
Теннис
Февраль 2007 года
2007